Апафи () — княжеский род.

Известные представители:

 Михай I Апафи (1632—1690) — трансильванский князь, отец Михая II Апафи.
 Михай II Апафи (1676—1713) — трансильванский князь, сын Михая I Апафи.